Темирбаев — тюркская фамилия.
 Темирбаев, Валерий Батаевич — Постоянный Представитель Казахской ССР при Кабинете Министров СССР, народный депутат СССР.
 Темирбаев, Виктор Валерьевич (род. 1967) — казахстанский дипломат.
 Темирбаев, Мовсар Вахаевич (род. 1962) — бывший мэр Грозного.
 Темирбаев, Мойдун — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Темирбаев, Сейтхан Нурмухамбетович (1922—1983) — Герой Советского Союза.
 Темирбаев, Серикбай Билялович (род. 1961) — казахстанский шахматист.
 Темирбаев, Эльхан Алтынбекович (род. 1995) — киргизский футболист.